Baldwin Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin Island (Minnesota)
 Baldwin Island (Missouri)
 Baldwin Island (New York)